Сергей Алексеевич Соколов (Сергей Кречетов) (, Москва — 14 мая 1936, Париж) — русский издатель, поэт-символист. Основатель и  издательства символистов «Гриф» (1903—1914), составитель альманахов «Гриф». Идеолог «белого движения». Один из основателей и лидер Братства русской правды.

Биография 
Родился  года в Москве в семье присяжного поверенного, нотариуса Московского окружного суда. В 1897 году с отличием окончил 1-ю московскую гимназию, в 1901 году — юридический факультет Московского университета, с дипломом 1-й степени. По окончании университета работал адвокатом.

В своём творчестве тяготел к символистам; публиковался под псевдонимом Сергей Кречетов. Унаследовав небольшие средства, в 1903 году он основал издательство «Гриф», в альманахе которого и опубликовал свои первые стихи. В последующие 10 лет «Гриф» издавал произведения крупнейших символистов: Блока, Бальмонта, Белого, Сологуба, Ходасевича, Волошина, Анненского, Северянина, идейно противостоял издательству «Скорпион» Брюсова, Полякова и Балтрушайтиса.

А. А. Боровой отмечал:

Разнообразие его сведений <…> и память были поистине изумительны. Столь же феноменальной памятью обладал он и по части знания русской поэзии вообще. Соколов — человек, по существу, ограниченный, малодаровитый и неоригинальный поэт — имел, однако, бесспорные заслуги перед литературой в качестве организатора, и большинству он импонировал именно своими качествами энергичного, ловкого и, в общем, удачливого дельца.
В 1903—1905 годах его женой была Нина Ивановна Петровская.

С 1904 года С. А. Соколов был гласным Московского губернского земства. В первой половине 1906 года принял участие в создании журнала «Золотое руно», был его фактическим руководителем. Однако уже в июле покинул журнал, а в ноябре создал собственный, «Перевал», просуществовавший год, но в котором участвовало всё лучшее из тогдашней литературы.

В 1905—1907 годах Сергей Соколов состоял в партии кадетов.

В 1907 году выпустил первый стихотворный сборник «Алая книга».

С 1907 по 1914 годы заведовал литературным отделом московской газеты «Час», выступал как газетный и журнальный обозреватель.

С 1908 года работал присяжным поверенным округа Московской судебной палаты. В 1910 году в издательстве «Гриф» вышла вторая книга стихов Сергея Кречетова — «Летучий голландец»

В начале Первой мировой войны ушёл добровольцем на фронт.

В 1915 году придал своему боевому опыту литературную форму в книге «С железом в руках, с крестом в сердце. Записки офицера» (1915). В том же году, получив ранение, попал в плен к немцам. В плену пробыл более двух лет. После заключения Брестского мира был доставлен в Москву.

В 1919—1920 годах был в Добровольческой армии, выступал в печати как идеолог «белого движения».

В 1919 году его женой стала актриса Лидия Дмитриевна Рындина.

Принимал активное участие в работе русских эмигрантских масонских лож в Берлине и Париже. В 1921 году стал одним из основателей Братства русской правды (БРП), до 1934 года занимая должность Брата №1 и до своей смерти возглавляя журнал БРП «Русская Правда», «общий отдел» и лояльные структуры БРП.

В 1920 году Сергей Соколов эмигрировал в Париж, а в 1922 году переехал в Берлин, где возглавил издательство «Медный всадник», в котором выпустил свой третий сборник стихов «Железный перстень». С 1934 года вновь жил в Париже, где скончался 14 мая 1936 года. Был похоронен на кладбище Тиэ. Затем прах перенесён на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа (могила 6730).

Библиография 

 Сборники стихов:
 Алая книга. — : Гриф, 1907.
 Летучий голландец. — : Гриф, 1910.
 Железный перстень.—  Берлин: Медный всадник, 1922.
 Проза:
 С железом в руках, с крестом в сердце: Записки офицера. — : «Прометей» Н. Н. Михайлова, 1915.

Примечания

Литература 
 Добкин А. И. С. А. Соколов-Кречетов: От «Золотого Руна» к «Русской Правде» // In memoriam: Исторический сборник памяти А. И. Добкина. — ; Париж, 2000.
 Автобиография С. А. Кречетова-Соколова, 2 июля 1932 г. // Шевеленко Ирина. Материалы о русской эмиграции 1920—1930-х гг. в собрании баронессы М. Д. Врангель (Архив Гуверовского института в Стэнфорде). — Stanford, 1995.
 Будницкий О. В. Братство Русской Правды — последний литературный проект С. А. Соколова-Кречетова // НЛО. — 2003. — № 64.
 Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. — : Российская политическая энциклопедия, 2001.

Ссылки 
 Владислав Ходасевич. Памяти Серегея Кречетова.
 Николай Гумилёв. Сергей Кречетов. Летучий Голландец. Стихи. Москва. 1910 г.
 Шувалов Г. Сергей Кречетов — «Долгие ночи в плену» (на сайте проекта «Герои Первой мировой»

Русские поэты
Русские поэты-символисты
Выпускники 1-й Московской гимназии
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Русские эмигранты первой волны во Франции
Военнопленные Российской империи
Кадеты